Оборона Баязета (1829)
 Взятие Баязета (1854)
 Баязетское сидение
 Оборона Баязетской цитадели (8 июня 1877)